Örantjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örantjärnen (Färila socken, Hälsingland, vid Gebbarsstugan), sjö i Ljusdals kommun, 
Örantjärnen (Färila socken, Hälsingland, vid Vekarskogen), sjö i Ljusdals kommun, 
Örantjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Örantjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,84 ha)

Se även
Öradtjärn
Örartjärn
Öratjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn